ZCH steht für:
 Powiat Choszczeński, polnisches Kfz-Kennzeichen

zch steht für:
 Central Hongshuihe Zhuang (ISO-639-3-Code), Dialekt der Sprachgruppe Zhuang (Sprache) der Ethnie Zhuang in der Volksrepublik China

ZCH